Benjamin William Elliot (Dorset,  Reino Unido; 11 de agosto de 1975), más conocido como Ben Elliot, es un empresario y político británico, recaudador de fondos para el Partido Conservador, en el cual se desempeñó como presidente desde julio de 2019 junto con James Cleverly (2019-2020), Amanda Milling (2020-2021), Oliver Dowden (2021-2022) y Andrew Stephenson (2022) antes de renunciar el 5 de septiembre de 2022. 

Es cofundador de Quintessentially Group, un servicio global de conserjería de lujo, y cofundador de Hawthorn Advisors, una consultoría de comunicaciones con sede en Londres.  

Es colaborador habitual de Financial Times, The New York Times y Country Life, entre otras publicaciones. Fue incluido en la lista Progress 1000 de Evening Standard, nombrada como una de las 'personas más influyentes de Londres 2016 - Business Brains.

Su madre, Annabel Elliot, es hermana de la actual reina consorte del Reino Unido, Camila, por lo que la convierte en su tía al igual que su marido, el actual rey Carlos III.

Biografía
Nació y creció en Dorset , Inglaterra. Es hijo de Simon Elliot, un terrateniente de Dorset, y Annabel Elliot (de soltera Shand), diseñadora de interiores y anticuaria . Tiene dos hermanas. Su madre es hermana de la reina Camila (n. 1947)  y Mark Shand (n. 1951, fall. 2014). Sus abuelos maternos fueron el mayor Bruce Shand y el Excmo. Rosalinda Shand, (de soltera Cubbit) .  Se educó en el Eton College y en la Universidad de Bristol , y se graduó con una licenciatura en Política y Economía.

Información profesional y presidente del Partido Conservador 

En diciembre de 2018, Michael Gove , el secretario de estado para el medio ambiente, la alimentación y los asuntos rurales, nombró a Elliot como el primer Campeón de Excedentes y Desperdicios de Alimentos del gobierno. Tras el nombramiento de Elliot, Gove comentó: " El desperdicio de alimentos es un escándalo económico, ambiental y moral. Debemos ponerle fin. Por eso estoy encantado de que Ben Elliot asuma este puesto y sé que aportará el entusiasmo y las habilidades que este importante cargo necesita". Su primera tarea será ayudar a garantizar que nuestro fondo de desperdicio de alimentos de £ 15 millones redistribuya el excedente de alimentos que de otro modo se desperdiciaría entre los más necesitados".

Se le pidió a Elliot que actuara como tesorero de la campaña para la alcaldía de Londres de 2016 del Partido Conservador y fue responsable de todos los esfuerzos de recaudación de fondos de la campaña. [15] Elliot actúa como fideicomisario de la Fundación Eranda Rothschild [16] y ha sido presidente de la Junta de Filantropía del Royal Albert Hall [17] [18] desde 2015. En diciembre de 2016, fue nombrado fideicomisario de la junta directiva del Victoria and Albert Museum por la primera ministra Theresa May . El mandato de cuatro años comenzó oficialmente el 1 de enero de 2017. [19] Después del relanzamiento del Centro de Estudios Políticos en octubre de 2017 , Elliot recibió la pregunta deLord Saatchi para unirse a su junta como tesorero honorario. [20]

En julio de 2019, Elliot fue designado por el primer ministro entrante, Boris Johnson , como copresidente del Partido Conservador , trabajando junto con el copresidente James Cleverly . [22] Cleverly fue degradado para convertirse en ministro conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento de Desarrollo Internacional en la reorganización del gabinete de 2020 y fue reemplazado como presidente por Amanda Milling . Oliver Dowden sucedió a Milling en la reorganización del gabinete de 2021 . Dowden renunció en junio de 2022.

Elliot es miembro fundador de la organización benéfica Quintessentially Foundation, [23] que ha recaudado más de £13 millones para causas benéficas desde 2008. [24] [25] [21]

En 2021, BBC News describió a Elliot como el "principal recaudador de fondos de los conservadores". [26] Recaudó casi 2 millones de libras esterlinas de donantes vinculados al régimen de Vladímir Putin en Rusia. [9]

Matrimonio
Contrajo matrimonio con Mary-Clare Winwood, nacida en Estados Unidos e hija del músico Steve Winwood, en Gloucestershire en 2011. Tienen dos hijos y viven en el oeste de Londres.

Referencias

Nacidos en Londres
Políticos de Reino Unido
Miembros del Partido Conservador de Reino Unido
Modelos del Reino Unido
Empresarios de Reino Unido
Productores de cine del Reino Unido
Alumnos del Colegio Eton